Алто ел Мирадор има више значења:

 Алто ел Мирадор (Сан Николас де лос Ранчос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алто ел Мирадор (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику